Positiv kan syfta på:

 Positiv (orgel) – ett orgelinstrument
 Positiv (musikinstrument) – ett självspelande musikinstrument
 Positiv (grammatik) – en term inom grammatik
 Positiva tal – inom matematiken egenskapen att vara större än noll
 Positiv laddning – en elektrisk positiv laddning